Le troisième gouvernement Charles de Gaulle, sous la présidence de René Coty, est le dernier gouvernement de la Quatrième République et le premier gouvernement de la Cinquième République. Formé le  par une coalition des principaux partis politiques (à l’exception du PCF) pour tirer les conséquences de la crise du 13 mai, il marque le retour au pouvoir du général de Gaulle, en retrait de la politique française (« traversée du désert ») depuis la démission de son second gouvernement en 1946.

Conçu dans l’objectif net de mettre fin à la Quatrième République pour la remplacer par un régime correspondant aux idées du Général, il fait voter dès le  une loi constitutionnelle préparant le changement de régime et lui conférant des pouvoirs accrus, puis rédige durant l’été une nouvelle constitution qu’il soumet au référendum le . Après l’entrée en vigueur du texte le , il assure la mise en place des nouvelles institutions en application d’un pouvoir organique exceptionnel. La première élection présidentielle du nouveau régime se tient le  et est emportée nettement et sans surprise par le général de Gaulle  : son gouvernement démissionne le  et est remplacé le jour-même par le gouvernement Michel Debré, soutenant l’action du général, alors que celui-ci prend ses nouvelles fonctions de président de la République.

Bien que ce gouvernement soit principalement notoire pour la très importante réforme institutionnelle qu’il a conduite, son action comporte aussi des mesures significatives en matière de décolonisation (indépendance de la Guinée), de politique monétaire (plan Pinay-Rueff) et éducative (ordonnance Berthoin) et en matière militaire (poursuite de la guerre d’Algérie, prolongement de la durée de la conscription).

Chronologie

1958 
  : Chute du gouvernement Félix Gaillard
  : Début de la crise de mai 1958
 Putsch d'Alger et création du Comité de Salut public, de Gaulle appelé au pouvoir.
 Le même jour, l'Assemblée nationale vote l'investiture de Pierre Pflimlin, début du gouvernement Pierre Pflimlin.
  : Conférence de presse du général de Gaulle.
  :
 Démission du président du Conseil Pflimlin et fin de son gouvernement.
 Manifestation antifasciste à Paris.
  juin : début du troisième gouvernement Charles de Gaulle ; l'investiture est accordée par l'Assemblée nationale par 329 voix pour et 224 contre. 
  : de Gaulle obtient les pleins pouvoirs de l'Assemblée pour six mois et peut notamment légiférer par ordonnance. La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 lui confie la mission d'élaborer une nouvelle Constitution dont le projet sera soumis à référendum.
  : l'Assemblée nationale, conformément à l'exigence présentée par le général de Gaulle lors de son discours d'investiture, s'ajourne pour six mois (au terme desquels elle a disparu en raison de l'adoption de la nouvelle Constitution).
  : de Gaulle présente la nouvelle constitution, place de la République à Paris.
  : approbation par référendum de la Constitution du 4 octobre 1958 dite Constitution de la Cinquième République, avec près de 80 % de oui.
  octobre : création de l'Union pour la nouvelle République (UNR).
  : indépendance de la Guinée octroyée par la France.
  : promulgation de la Constitution de la Ve République, adoptée par référendum le 28 septembre. La  République est terminée.
  : élections législatives (23-30 nov) : large victoire de la droite (UNR), fort recul des communistes.
  : Jacques Chaban-Delmas président de l'Assemblée nationale.
  : Charles de Gaulle est élu président de la République et de la Communauté française avec 77,5 % des voix, au suffrage indirect (, parmi les élus), il succède à René Coty le .
  : mise en œuvre du Plan Pinay-Rueff d'assainissement financier avec une dévaluation de 17,5 % et la création du nouveau franc.

1959 
  : Ordonnance « Berthoin » : prolongation de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans.
  : Un décret porte à 24 mois les obligations d'activité du service militaire.
  : Charles de Gaulle devient officiellement le premier président de la Cinquième République française.
  : Début du gouvernement Michel Debré jusqu'au .

Composition

Président du Conseil

Ministres d'État

Ministres

Ministres délégués

Secrétaires d'État

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Collectif, « 1958-1962 : l'avènement d'un "pouvoir gaulliste" ? », Histoire@Politique 2010/3 (n° 12), Centre d'histoire de Sciences Po, lire en ligne.
 Grey Anderson, La guerre civile en France, 1958-1962. Du coup d'État gaulliste à la fin de la Guerre d'Algérie, Paris, La Fabrique, 2018, présentation en ligne.
 . 
 , .
 , .

Articles connexes 
 Crise de mai 1958

Liens externes 
 , Assemblée nationale.
  portant nomination des membres du gouvernement.

Gaulle 3
Charles de Gaulle
1958 en France
1958 en politique